Aleksej Ivanov (schrijver)
 Aleksej Ivanov (voetballer)